Спасский храм может означать:

 Храм, освящённый в честь образа Спаса Нерукотворного
 Храм, освящённый в честь праздника Спаса Всемилостивого